Bernardin Frankopan (1701-1773) – nobile, militare e diplomatico croato
 Christoph Frankopan (1482-1527) – nobile e condottiere croato
 Fran Krsto Frankopan (1643-1671) – scrittore e politico croato
 Ingrid Detter de Frankopan (1936) – studiosa di diritto internazionale, docente e scrittrice svedese
 Peter Frankopan (1971) – storico e scrittore britannico
 Vuk II Krsto Frankopan (1578-1652) – nobile e militare croato